Livio Fazio, né le  à Zoug, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il a évolué au poste de défenseur dans le championnat de Suisse de hockey sur glace .

Carrière de joueur 
Livio Fazio a commencé sa carrière au EV Zoug au début des années 1990. Issu des juniors du club, il joue son premier match de LNA lors de la saison saison 1990-1991. 

En 1997, sans garantie d'avoir une place de titulaire pour la saison suivante, il quitte Zoug, pour rejoindre Fribourg-Gottéron. Il y reste quatre saisons avant de partir au SC Rapperswil-Jona pour deux saisons. Au début 2003, il retourne à Zoug en même temps que ses amis d'enfance Patrick Fischer et Daniel Giger.

Il y termine sa carrière de joueur, devenant le capitaine de l'équipe et l'un des joueurs préférés du public.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1990-1991|| EV Zoug || LNA ||  1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1992-1993|| EV Zoug  || LNA ||  1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1993-1994|| EV Zoug  || LNA || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0	
|- 
| 1994-1995|| EV Zoug  || LNA ||  35 || 0 || 1 || 1 || 2 || 12 || 0 || 1 || 1 || 2
|- 
| 1995-1996|| EV Zoug  || LNA ||  36 || 0 || 0 || 0 || 4 || 9 || 0 || 2 || 2 || 0
|- 
| 1996-1997|| EV Zoug  || LNA || 45 || 0 || 1 || 1 || 20 || 10 || 0 || 0 || 0 || 2
|- 
| 1997-1998|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA ||  36 || 4 || 11 || 15 || 71 || 11 || 0 || 2 || 2 || 39
|- 
| 1998-1999|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA ||  39 || 2 || 4 || 6 || 40 || 4 || 0 || 2 || 2 || 6
|- 
| 1999-2000|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA ||  44 || 1 || 7 || 8 || 28 || 4 || 0 || 0 || 0 || 6
|- 
| 2000-2001|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA  || 42 || 3 || 3 || 6 || 53 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4
|- 
| 2001-2002|| SC Rapperswil-Jona || LNA || 44 || 2 || 12 || 14 || 34 || 5 || 0 || 2 || 2 || 4
|- 
| 2002-2003|| SC Rapperswil-Jona|| LNA ||  43 || 4 || 4 || 8 || 40 || 7 || 0 || 2 || 2 || 4
|- 
| 2003-2004 || EV Zoug || LNA ||  47 || 1 || 8 || 9 || 51 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2004-2005 || EV Zoug || LNA ||  40 || 3 || 5 || 8 || 38 || 9 || 2 || 4 || 6 || 6
|- 
| 2005-2006 || EV Zoug || LNA ||  44 || 4 || 10 || 14 || 40 || 7 || 0 || 3 || 3 || 10
|- 
| 2006-2007 || EV Zoug || LNA ||  39 || 3 || 7 || 10 || 42 || 10 || 1 || 2 || 3 || 10

| 542|| 27  || 73 || 100 || 463  || 96 || 3 || 20 || 23  || 93

Notes et références 

Naissance en janvier 1974
Naissance à Zoug
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Défenseur de hockey sur glace
Sportif zougois